Die Fußball-Amateurliga Hamburg 1949/50 war die erste Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg unter der Bezeichnung Amateurliga. Die Amateurliga Hamburg war die Nachfolgerin der Verbandsliga Hamburg und eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie war in die Alsterstaffel und die Elbestaffel gegliedert.

Die beiden Staffelsieger Altona 93 und Post SV Hamburg nahmen nach Saisonende an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Als Zweitplatzierter der Aufstiegsrunde stieg Altona 93 in die Oberliga auf, während der Post SV als Rundenletzter den Aufstieg verpasste.

Zur folgenden Saison wurde die Amateurliga Hamburg auf eine Staffel mit 16 Vereinen verkleinert. Elf Vereine wurden in die verkleinerte Amateurliga übernommen und zwölf Vereine stiegen in die Bezirksklasse ab.

Abschlusstabellen

Alsterstaffel 

|}

Elbestaffel 

|}

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Amateurliga Hamburg 1949/50 auf f-archiv.de
 Hamburger Meister seit 1945, Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken
 Amateurliga Hamburg 1949/50 (Alster-Staffel) auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik
 Amateurliga Hamburg 1949/50 (Elbe-Staffel) auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1949
Hamburg